Punk Goes 80's — четверта збірка з серії Punk Goes... видана на Fearless Records. Диск складається з переспіваних популярних пісень з 1980-х у виконанні гуртів, які грають панк. Реліз збірки відбувся 7 червня 2005 року.

Список пісень 

Музичні альбоми 2005